Ро́хо (, буквально «красный» или «рыжий») — испанская фамилия.

Фамилия 
 Рохо, Альфредо Гуати (1918—2003) — мексиканский художник.
 Рохо, Ана Патрисия (род. 1974) — мексиканская актриса театра и кино.
 Рохо, Антонио Молино (1926—2011) — испанский киноактёр, известный, в первую очередь, второплановыми ролями в спагетти-вестернах 1960—1970-х годов.
 Рохо, Висенте (1894—1966) — испанский военачальник.
 Рохо, Густаво (1923—2017) — мексиканский и испанский актёр с мировым именем эпохи «Золотого века мексиканского кинематографа».
 Рохо, Иманол (род. 1990) — испанский лыжник.
 Рохо, Маркос (род. 1990) — аргентинский футболист.
 Рохо, Родриго (род. 1989) — уругвайский футболист.
 Рохо, Рубен (1922—1993) — мексиканский актёр театра и кино, актёр «золотого века» мексиканского кинематографа а также сценарист.
 Рохо, Тамара (род. 1974) — испанская балерина.
  (род. 1948) — испанский футболист.
 Рохо, Хосе Франсиско («Чечу Рохо»; род. 1947) — испанский футболист; тренер.

См. также 
 Рохо (, в примерном переводе «русский Феникс») — псевдоним Сослана Борадзова (1980), российского борца сумо.